Сен-Севе́-де-Рюста́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 105 км на захід від Тулузи, 19 км на північний схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 161,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Севе-де-Рюстан на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Севе-де-Рюстан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Севе-де-Рюстан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Севе-де-Рюстан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Севе-де-Рюстан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї